Аблай — султан, а з 1771 року хан в Казахстані (†1781);
 Аблай — друга за висотою (2320 м) гірська вершина Східного Тимору.